Cyanoramphus unicolor és una espècie d'ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita matolls de les illes Antípodes.

Cyanoramphus